Yūko, anche latinizzato come Yuuko, è un nome giapponese femminile. È in hiragana ゆうこ e katakana ユウコ. È scritto in kanji con l'ideogramma , che significa bambino o bambina, usato soprattutto per nomi femminili. Il primo kanji usato ne determina così il significato:

優子 – "figlia gentile"
裕子 – "figlia feconda"
祐子 – "figlia favorevole"
夕子 – "figlia della sera"
有子 – "figlia abile"
悠子 – "figlia eterna"
侑子 – "prima figlia"
結子 – "legame e figlia"
由子 – "figlia ragionevole"

Persone
Yūko Andō (優子) – conduttrice televisiva giapponese
Yūko Aoki (裕子) – cantante e modella giapponese
Yuko Arimori (裕子) – maratoneta giapponese
Yūko Fueki (優子) – attrice giapponese molto popolare in Corea del Sud, dove è conosciuta come il nome di Yu Min
Yuko Hara (由子) – tastierista del gruppo Southern All Stars
Yuko Kawaguchi (悠子) – pattinatrice sul ghiaccio giapponese
Yūko Miyamura (優子) – doppiatrice, cantante J-pop giapponese
Yuko Nakazawa (裕子) – attrice e cantante J-pop giapponese, conosciuta soprattutto per aver fatto parte del gruppo J-pop Morning Musume
Yūko Ogura (優子) – idol e modella giapponese
Yūko Takeuchi (結子) – attrice giapponese
Yūko Tsushima (佑子) – pseudonimo di Satoko Tsushima, scrittrice, saggista e critica letteraria giapponese
Yuko Yamashita (夕子) – esperta di capelli lisci giapponese
Yuko Tsuru (優子) – donna più ricca del Giappone. Possiede un patrimonio di 220 miliardi di dollari ed è proprietaria della città di Civita di Bagnoregio.

Personaggi immaginari
Yuko Sakaki (祐子) – personaggio della serie Battle Royale
Yuko Ichihara (壱原 侑子) – personaggio della serie xxxHOLiC
Yuko Omori (大森 ゆうこ) – personaggio della serie HappinessCharge Pretty Cure!

Opere
 Yuko and Hiro – canzone dell'album The Great Escape dei Blur

Altro
 5291 Yuuko – asteroide del sistema solare
 Yuko – marca di abbigliamento
 Judo (sport)#Yuko – termine del judo